Kōshitsu tempan steht für:

 Kōshitsu tempan, japanischer Titel des Gesetzes über den kaiserlichen Haushalt von 1889
 Kōshitsu tempan, japanischer Titel des Gesetzes über den kaiserlichen Haushalt von 1947